Екатерина Бакунина:
 Бакунина, Екатерина Васильевна (1889—1976) — писатель, поэт, критик первой волны эмиграции.
 Бакунина, Екатерина Михайловна (1810—1894) — знаменитая сестра милосердия, героиня двух войн XIX века.
 Бакунина, Екатерина Павловна (в замужестве — Полторацкая; 1795—1869) — фрейлина русского двора, возлюбленная А. С. Пушкина.